Николай Михайлович Сладков (1923—1998) — советский лётчик, заслуженный пилот СССР (1973), Пилот первого класса (1958).

Биография 
Родился 15 декабря 1923 года в селе Ковшино в семье рабочего и швеи.

В июне 1941 года — выпускник Яхромской средней школы Дмитровского района — в возрасте 17-ти лет добровольцем вступил в ряды Красной Армии в подмосковный гарнизон противовоздушной обороны.

Участие в Великой Отечественной войне 
В октябре 1941 года направлен в летную школу города Арзамаса, которую успешно окончил в 1943 году в городе Павлодаре. После окончания спецпрограммы ночных бомбардировщиков в городе Новосибирске осенью 1943 года направлен пилотом 8-го транспортного полка 1-ой перегоночной авиадивизии, в составе которой перегонял самолеты Си-47 Дуглас из Фэрбенкса через Берингов пролив, районы Чукотки и Якутии до Красноярска. Трасса Аляска — Сибирь названа «Трассой мужества».

В августе 1945 года был направлен на Дальневосточный фронт. Принял участие в разгроме милитаристской Японии, выполняя задания командования ВВС фронта по высадке десанта и доставке боеприпасов.

После подписания Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года продолжил службу в составе Маньчжурского управления ГВФ, после реформирования которого в июле 1946 года был зачислен пилотом 234-го отряда спецприменения, откуда в 1947 году вновь был призван в армию сроком на семь месяцев.

Демобилизовался в феврале 1948 года.

Послевоенные годы 
Николай Михайлович вернулся в 234-й отряд Якутского управления гражданского воздушного флота СССР и всю свою трудовую и личную жизнь связал с освоением Якутии. Летал вторым пилотом, потом командиром ВС (воздушного судна). Освоил самолеты: По-2, С-47, ТС-62, Ли-2, Ил-14, Ан-24, налетал безаварийно свыше 20-ти тысячи часов, подготовил более 70-ти командиров кораблей, был первооткрывателем многих воздушных трасс Якутии. Сладков Н. М. принимал непосредственное участие в открытии алмазных месторождений на западе Якутии, за что в 1957 году был награжден Орденом «Знак почета» и Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Якутской АССР. В 1963 году Николай Михайлович был удостоен высшей награды Родины — Ордена Ленина. В 1967 году назначен пилотом-инструктором на самолете Ан-24, а в 1970 году — назначен командиром авиаэскадрильи самолетов Ан-24 271-го летного отряда и проработал в этой должности вплоть до освобождения с летной работы по состоянию здоровья в 1979 году. За освоение новой техники в Якутии, обучение и подготовку летных кадров, за безаварийную работу в 1973 году Сладкову Н. М. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание «Заслуженный пилот СССР».
С 1981 года и до ухода на пенсию Николай Михайлович работал начальником летно-методического кабинета 17-го Учебно-тренировочного отряда Якутского управления гражданской авиации.
4 января 1988 года Сладков Николай Михайлович вышел на пенсию и осенью 1989 года вместе с женой переехал на постоянное место жительства в город Измаил Одесской области.
23 сентября 1998 года в честь скромного солдата, патриота и труженика своей страны, Сладкова Николая Михайловича прозвучал прощальный залп автоматчиков.

Награды 
 Орден Ленина (16.04.1963)
 Орден Отечественной войны 2-й степени (11.03.1985)
 Орден Знак Почёта (01.10.1957)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (15.10.1945)
 Медаль «За победу над Японией» (05.05.1947)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (05.11.1966)
 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (08.05.1970)
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (15.05.1970)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (08.08.1975)
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (08.05.1985)
 Памятный знак «50 лет освобождения Украины» (28.04.1994)
 Юбилейная медаль «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (04.08.1995)
 Медаль «Ветеран труда» (25.04.1985)
 Знак «Отличник Аэрофлота» (1970)

Почётные звания 
Заслуженный пилот СССР (17.08.1973) Указом Президиума Верховного Совета СССР.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Биография, лично изложенная Сладковым Н. М.
 Выписка от 15.04.1991 г. из личного дела Сладкова Н. М. За номером 3/5085.
 Выписка из летной книжки Сладкова Н. М., заверенная командиром Якутского объединённого авиаотряда В. И. Кузьминым.
 Книга «Трасса Мужества Аляска — Сибирь», (2012). Авторы И. Е. Негенбля, Ю. К. Антонов и В. В. Филиппов.
 Книга «Авиация в Якутии», (1985). −141, 142с. Авторы: Зуев Ю. Н., Остапенко Ю. А., Бородин О. П.

Лётчики Великой Отечественной войны
Лётчики СССР
Заслуженные пилоты СССР
Отличники Аэрофлота
Участники советско-японской войны (СССР)